Prelo ima više značenja:
 Prelo, Genoa
 Prelo, Piacenza
Prelo (običaj),  jedan od oblika ženskih moba (noćnih) koja su u prošlosti bila više primjenjivane u srpskom narodu, nego danas. Prelo je  imalo dvojaku fukciju. Odnosno kada se na prelo išlo da se nešto uradi drugome, a ne samo radi pesme i veselja. Druga vrsta prela je prelo čija je osnovna funkcija bila zabaviti se i nešto uraditi za sebe.